Хо-Ни может относиться к трём типам японских самоходных артиллерийских установок периода Второй мировой войны:
 Тип 1, Хо-Ни I — САУ поддержки
 Тип 1, Хо-Ни II — самоходная гаубица
 Тип 3, Хо-Ни III — противотанковая САУ